Un mot de passe est un moyen d'authentification pour accéder à une ressource dont l'accès est protégé.

Autres significations :
 mot de passe (jeu vidéo), une méthode de sauvegarde de progression dans les jeux vidéo ;
 Mot de passe, un jeu télévisé présenté par Patrick Sabatier et diffusé sur France 2.